Ember József, (1816–1885), református lelkész
 Ember József, (1903–1974), labdarúgó, edző